Het jaar 1006
 Music Video Interactive,  een DVD-gebaseerd video-en audio-media formaat
 de SIL-code van het Japanse Miyako (taal)
 de IATA-code van de luchthaven Manetai in Papoea-Nieuw-Guinea 
 Motion Video Instructions